Абу́-л-Джуд Муха́ммад ибн Лайс (; X—XI вв.) — среднеазиатский геометр персидского происхождения. Был современником аль-Бируни и состоял с ним в переписке.

Написал «Книгу о построении семиугольника, вписанного в круг», «Книгу об измерении треугольника с заданными сторонами» (по-видимому, в ней рассматривалась теорема Архимеда-Герона), «Книгу о решении задачи Менелая» (в которой рассматривалась задача о вписании в данный полукруг ломаной линии, равной данному отрезку), «Трактат о кубических уравнениях» (Омар Хайям сообщает, что этот трактат был посвящён решению кубических уравнений с помощью конических сечений).

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Математики средневекового Востока